Das QSF 4 2022 fand vom 20. bis 24. Juni 2022 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Der topgesetzte Victor Crouin gewann das Turnier, nachdem er im abschließenden Finale Leonel Cárdenas mit 11:5, 9:11, 19:17 und 12:10 bezwang.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Abdulrahman Al-Malki einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in Doha